Jabouilleia est un genre de passereaux de la famille des Pellorneidae. Il se trouve à l'état naturel au Viêt Nam, au Laos et dans le Nord de la Birmanie.

Liste des espèces 
Selon  :
 Jabouilleia danjoui (Robinson & Kloss, 1919) — Turdinule de Danjou, Pomatorhin à queue courte
 Jabouilleia danjoui danjoui (Robinson & Kloss, 1919)
 Jabouilleia danjoui parvirostris Delacour, 1927
 Jabouilleia naungmungensis Rappole, Renner, Shwe & Sweet, 2005 — Pomatorhin de Naung Mung, Turdinule de Danjou (de Naung Mung), Turdinule de Danjou (naungmungensis), Turdinule de Naung Mung

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Pellorneidae